Виктор Гольдшмидт: Гольдшмидт, Виктор Мордехай (1853—1933) — немецкий кристаллограф.
 Гольдшмидт, Виктор Мориц (1888—1947) — норвежский геохимик и минералог.